Маха (давньоірл. Macha [maxə]) — Маха Рудоволоса — в ірландської міфології ім'я декількох міфологічних персонажів.
 Карел Гінек Маха(чеськ. Karel Hynek Mácha, 16 листопада 1810(18101116), Прага — 5 листопада 1836, Літомержице) — чеський письменник доби романтизму.